Чогита има више значења:

 Чогита (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чогита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чогита (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику